Милдред:

 Милдред Керр — собака президента США Джорджа Буша старшего породы английский спрингер-спаниель.
 
 (878) Милдред — астероид главного астероидного пояса.